Parcours est un nom commun masculin qui peut se référer à :
 Parcours (pastoralisme), désignation des lieux pâturés par le bétail. Cette appellation propre à d'anciennes coutumes de droit rural est devenue un terme technique en agriculture moderne désignant les terres incultes ou à très faible rendement et dévolues à l'élevage du bétail de rente ; 
 Parcours de santé, une promenade sportive rythmée par un ensemble d'activités ;
 Parcours acrobatique en hauteur, un espace de loisirs acrobatique en hauteur, souvent en forêt ou sur poteaux ;
 Parcours d'une particule, la distance nécessaire à une particule chargée traversant la matière pour que son énergie devienne approximativement nulle par ionisation ;
 Parcours scénique, un parcours au long duquel est mis en scène des objets ou personnages animés, des lumières, des sons et d'autres effets spéciaux ;
 Parcours initiatique, une série d'épreuves suivie par une personne qui lui apportent une plus grande maturité ;
 Parcours de golf, en golf, la totalité du terrain à l'exception des obstacles ainsi que de l'aire de départ et du green du trou en jeu ;
 Parcours de concours de saut d'obstacles, en sport équestre, ensemble des obstacles d'un parcours utilisé lors d'une compétition de saut d'obstacles ;
 Parcours de graphe, en informatique théorique.
 Parcours, un coffret du musicien Alan Stivell sorti en 2004.
 parcours, une traduction française d'une unité de longueur anglo-saxonne valant 9 pouces.

Voir aussi

 Parkour (art du déplacement, free-run) : discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles

en:Course